Santa María de Ordás kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa María de Ordás (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Santa María de Ordás (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar